Birkenau peut désigner :
 Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration et d'extermination du Troisième Reich.
 Birkenau, une commune allemande du Land de Hesse.
 Brzezinka (Birkenau en allemand), un village du sud de la Pologne.